A Movistar Team (UCI csapatkód: MOV; korábban Caisse d'Epargne) egy spanyol profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik.

Története

Keret (2023)

Férfiak

Nők

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Spanyolországban